Hierba de pordioseros puede referirse a:
El nombre común de la planta Clematis vitalba.
El nombre común de la planta Clematis recta.